Poplin ist der Name von
 
 Poplin (Missouri), eine Geisterstadt in Missouri, Vereinigte Staaten
 Poplin (Polen), ein Dorf in Polen

Poplin ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Poplin (1920–2007), US-amerikanischer Szenenbildner und Artdirector